Gustaf Cavalli kan syfta på:

 Gustaf Cavalli (1849–1926), svensk apotekare och numismatiker 
 Gustaf Cavalli (1854–1928), svensk militär